Зона Азия/Океания — одна из 3-х региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2008 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Enghelab Sport Complex, Тегеран, Иран, грунт

 9 — 13 апреля 2008

Предварительный раунд

Плей-офф

Итог 
  и  переходят в группу 2 зоны Азия/Океания
  и  переходят в группу 4 зоны Азия/Океания

Группа IV 
 Национальный теннисный центр, Бандар-Сери-Бегаван, Бруней, хард
 9 — 13 апреля 2008

  и  переходят в группу 3 зоны Азия/Океания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы